Kweekschool voor onderwijzers, Nederlandse opleiding tot onderwijzer(es) aan een lagere school (1795-1968)
Kweekschool Immaculata, een voormalige kweekschool in Maastricht
 Rijkskweekschool (Haarlem), een voormalige kweekschool aan de Leidsevaart in Haarlem
Rijkskweekschool (Emmen), een voormalige kweekschool in Emmen
 Seminarie (lett.: 'kweekschool'), opleiding tot geestelijke
 Kweekschool (Stellenbosch), de theologische opleiding van de Nederduits Gereformeerde Kerk
 Kweekschool van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, voormalige katholieke school in Maastricht
 Kweekschool voor vroedvrouwen
 Vroedvrouwenschool in Heerlen
 Kweekschool voor Zeevaart
 Kweekschool voor Zeevaart (1855-1914), een opleidingsinstituut van de Koninklijke Marine in Leiden
 Kweekschool voor de Zeevaart (1785-2000) te Amsterdam